Schallermühle ist der Ortsname von

 Schallermühle (Freihung), Ortsteil des Marktes Freihung, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schallermühle (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern